Il doppio del torneo di tennis Czech Indoor Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Karol Beck e Jaroslav Levinský che hanno battuto in finale Aleksandar Kitinov e Lovro Zovko 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Ota Fukárek /  Jim Thomas (semifinali)
 Yves Allegro /  George Bastl (semifinali)

 Karol Beck /  Jaroslav Levinský (Campioni)
 Aleksandar Kitinov /  Lovro Zovko (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Czech Indoor Open 2002